Брага́нса-Са́ксен-Ко́бург-Го́тський дім () — німецька династія, що правила Португалією (1853—1910) й допустила падіння монархії. Походить від князя Фердинанда II з Саксен-Кобург-Готського дому саксонської династії Веттінів, чоловіка португальської королеви Марії ІІ, останньої представниці португальському Браганського дому на троні Португалії. За салічними законом ця династія була молодшою гілкою Саксен-Кобург-Готського дому. Проте за Португальською конституцією 1838 року правляючою династією Португалії вважався Браганський дім, тому нащадки Фердинанда і Марії величали себе членами саме Браганського дому. Династія дала Португалії 4-х королів — Педру V, Луїша I, Карлуша I й Мануела II. Основними шлюбними партнерами дому були протестантські німецькі доми — Гогенцоллерни й Веттіни. Вигас по чоловічій лінії 1932 року, після смерті останнього португальського короля Мануела II, що не залишив спадкоємця. Інші назви — Брага́нсько-Ко́бургський дім (), Брага́нсько-Ве́ттінський дім ().

Генеалогія 

А1.  Фердинанд ІІ Саксен-Кобург-Готський ∞  Марія ІІ Браганська, королева Португалії
В1.  Педру V (1837—1861), король Португалії ∞ Стефанія Гогенцоллерн-Зігмарінген (1837—1859), німецька принцеса
В2.  Луїш I (1838—1889), король Португалії ∞ Марія Пія Савойська (1847—1911), італійська принцеса.
С1.  Карлуш I (1863—1908), король Португалії ∞ Амелія Орлеанська (1865—1951), французька графиня
D1. Луїш-Філіп (1887—1908) — герцог Браганса
D2. Марія-Анна (1887)
 D3.  Мануел II (1889—1932), король Португалії ∞ Августа-Вікторія Гогенцоллерн, німецька принцеса
С2. Афонсо (1863—1908), герцог Порту ∞ Невада Гаєс, американська модниця
 С3. син (1866)
В3. Марія (1840—1840)
В4. Жуан-Марія (1842—1861), 8-й герцог Безький
В5. Марія-Анна (1843—1884) ∞ Георг І, король Саксонії
В6. Антонія-Марія (1845—1913) ∞ Леопольд Гогенцоллерн-Зігмарінген (1835—1905), німецький принц
В7. Фердинанд (1846—1861)
В8. Август (1847—1889)
В9. Леопольд (1849—1849)
В10. Марія-Глорія (1851)
В11. син (1851)
В12. Євгенія-Марія (1853—1853)

Таблиця

Королі

Джерела 

 PINTO, Albano Anthero da Silveira; VISCONDE, Augusto Romano Sanches de Baêna e Farinha; Resenha das familías titulares e grandes de Portugal (Volume 1). Lisboa: Empreza Editora de Francisco Arthur da Silva (1883). Pág. 313
 McCULLOCH, John Ramsay; A Dictionary, Geographical, Statistical, and Historical: of the various Countries, Places, and Principal Natural Objects in the World (Volume 4). Longmans: Green (1866). Pág. 14
 Almanach de Gotha. Justus Perthes Publishing House in Gotha; 175th ed.
 American Annals of Education (Volume 18). Otis: Broaders (1869).
 ROBINSON, James Harvey; BEARD, Charles Austin; The development of modern Europe: an introduction to the study of current history. Ginn & Company (1908). Pág. 27.
 The British Almanac: Containing Astronomical, Official and Other Information Relating to the British Isles, the Dominions Oversea and Foreign Countries. Stationers Company (1909). Pág. 457
 W.H. De Puy; The Century Reference Library of Universal Knowledge (Volume 8). National Newspapers Company (1909).
 ROLT-WHEELER, Francis; DRINKER, Frederick E.; The World War for Liberty: A Comprehensive and Authentic History of the War by Land, Sea and Air. C.H. Robinson Company (1919). Pág. 382
 COLENBRANDER, Herman Theodoor; deel. Algemeene koloniale geschiedenis. M. Nijhoff (1925). Pág. 26.
 Current History (Volume 38). New York Times Company (1933). Pág. 239.
 The Catholic Encyclopedia: Laprade-Mass. Appleton (1950). Pág. 282.
 FRANCIS, John Michael (Editor); Iberia and the Americas: Culture, Politics, and History (Transatlantic Relations), 3 Volumes Set. ABC-CLIO (November 21, 2005). Págs. 724 e 1112.
 OLIVEIRA, Barradas de; Quando os cravos murcham (Volume 2). Edições FP (1984). Pág. 41.
 FIGUEIREDO, Fidelino de; Revista de História (Volumes 10-11). Emprêsa Literária Fluminense (1921). Pág. 220.

Посилання 

 Casa Real de Bragança-Saxe-Coburgo-Gotha
 Causa Portuguesa  – Questão dinástica portuguesa

Новоісторична Португалія